Patrick Richard peut désigner :
 Patrick Richard (1973-), pilote canadien ;
 Patrick Richard (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Patrick Richard (1959-), musicien français.